Gorbunov je priimek več oseb:
 Aleksej Gorbunov, ukrajinski igralec
 Ivan Fjodorovič Gorbunov, ruski dramatik
 Ivan Isaakovič Gorbunov, sovjetski general
 Viktor Aleksandrovič Gorbunov, ruski matematik